Beti ist die Bezeichnung für:

 Beti (Sprache), eine Bantusprache 
 Beti (Volk), die Beti-Pahuin, ein Volk in den Gebieten des Regenwaldes, Kamerun

Beti ist Personenname von:
 Alessandro Beti Rosa (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Mongo Beti (1932–2001), kamerunischer Schriftsteller